Amerikai Egyesült Államok
 Buchanan (Észak-Dakota)
 Buchanan (Georgia)
 Buchanan (Indiana)
 Buchanan (Iowa)
 Buchanan (Michigan)
 Buchanan (New York)
 Buchanan (Oregon)
 Buchanan (Tennessee)
 Buchanan (Texas)
 Buchanan (Virginia)
 Buchanan (Wisconsin)
 Ausztrália
 Buchanan (Déli terület)
 Buchanan (Északi terület)
 Buchanan (Új-Dél-Wales)
 Egyesült Királyság
 Buchanan (Stirling)
 Kanada
 Buchanan (Saskatchewan)
 Libéria
 Buchanan (Libéria)